Montanhensi – abitanti di Montanha
Montanhensi – abitanti di Montanhas